Machine steht für:
 Machine (Band), niederländische Hardrockband
 Joe Machine (* 1973), britischer Maler
 Machine Sales Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Machine, Lied der Band Imagine Dragons 

 La Machine steht für:
 La Machine, französische Gemeinde im Département Nièvre
 La Machine (Band), französische Band
 La Machine (deutsch „Die Maschine“), die erste Puppe, an der geburtshilfliche Handgriffe geübt werden konnten, siehe Angélique du Coudray#„Die Maschine“

 The Machine steht für:
 The Machine (Band), US-amerikanischer Zusammenschluss von Hip-Hop- und Rock-Musikern und DJs (ab 2003)
 The Machine (2013), They Rise. We Fall, britischer Science-Fiction-Film von Caradog W. James (2013)
 The Machine (Rechnerarchitektur), Entwurf von Hewlett-Packard
 den Kampfnamen, unter dem der ehemalige Fußballtorhüter Tim Wiese im November 2016 in einem WWE-Schaukampf auftrat

Siehe auch:
 Z-machine (Begriffsklärung)
 Maschine (Begriffsklärung)